То́ни (, ) — личное имя, уменьшительное от Энтони, Антонио, Антуанетт и других производных латинского имени ; также фамилия () и топоним:

  — астероид, открытый в 1919 году.
 «Тони» — американская театральная премия, учреждённая в 1947 году и названная в честь актрисы Антуанетт Перри.
  — рисованный тигр, персонаж, ставший рекламным символом хлопьев для завтрака, выпускаемых компанией Kellogg.

 Фамилия

 Тони, Грегори (род. 1978) — французский профессиональный боксёр.
 Тони, Джеймс (род. 1968) — американский боксёр.
  (род. 1953) — американский композитор.
 Тони, Лука (род. 1977) — итальянский футболист.
 Тони, Роджер Брук (1777—1864) — американский государственный деятель.
 Тони, Шака (род. 1998) — игрок в американский футбол.

  — монах-цистерцианец XII века, служивший аббатом в Эссексе.
 Де Тони, Джованни Баттиста (1864—1924) — итальянский химик и врач.

 Топоним
 Тони — коммуна в департаменте Эр, регион Верхняя Нормандия (Франция).
  — населённый пункт в округе Раск, штат Висконсин (США).
  — невключённая территория в округе Линкольн, штат Западная Виргиния (США).

 В кинематографе
 «Тони» — фильм Жана Ренуара (Франция, 1935).